Impex (folosit în general ca sufix pentru companii, care vine de la Import-Export ) poate fi:

 Ave Impex, companie producătoare de carne de pasăre din Satu Mare
 Astral Impex, companie distribuitoare de bunuri de larg consum din România
 Maximo Impex, companie producătoare de mobilier din România
 Roland Impex, companie producătoare de produse de panificație din România
 SSAB Impex, companie distribuitoare de placaje ceramice și obiecte sanitare din România